FRS2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 57 029.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Мембранні білки